Las Nieves hace referencia a varios artículos:

Toponimia

Chile 
 Las Nieves, localidad de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Colombia 
 Las Nieves, barrio de la localidad de Santa Fe en Bogotá.
 Las Nieves, estación de TransMilenio en Bogotá.

España 
 Las Nieves, localidad perteneciente al municipio de Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos.
 Las Nieves, localidad de Adeje, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Las Nieves, localidad de Santa Cruz de la Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Las Nieves, parque natural de la isla de La Palma, Canarias.

Filipinas 
 Municipio de Las Nieves, en la provincia de Agusan del Norte.

México 
 Las Nieves, pueblo del estado de Durango.

Además 
 Radio Las Nieves, radio chilena de la Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.
 Iglesia de Santa María de las Nieves